Во́льная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вольная улица — улица в Абакане.
 Вольная улица — улица во Владимире.
 В Казани (Крыловка):
 1-я Вольная улица
 2-я Вольная улица
 3-я Вольная улица — старое название улицы Дежнёва.
 4-я Вольная улица — старое название улицы Артёма.
 Вольный переулок
 Вольная улица — улица в Липецке.
 Вольная улица — улица в Москве.
 Вольная улица — улица в городе Орле.
Вольная улица — улица в Самаре. 
 Вольная улица — улица в Ярославле.
Вольная улица — улица в Воронеже.

Украина 
 Вольная улица — улица в Евпатории.
 Вольная улица — улица в Николаеве Николаевской области.

Казахстан 
 Вольная улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Вольный остров